Gmina Union (hrabstwo Adair)
 Gmina Union (hrabstwo Adams)
 Gmina Union (hrabstwo Appanoose)
 Gmina Union (hrabstwo Benton, Iowa)
 Gmina Union (hrabstwo Black Hawk)
 Gmina Union (hrabstwo Boone, Iowa)
 Gmina Union (hrabstwo Calhoun)
 Gmina Union (hrabstwo Carroll, Iowa)
 Gmina Union (hrabstwo Cass, Iowa)
 Gmina Union (hrabstwo Cerro Gordo)
 Gmina Union (hrabstwo Crawford, Iowa)
 Gmina Union (hrabstwo Dallas)
 Gmina Union (hrabstwo Davis)
 Gmina Union (hrabstwo Delaware, Iowa)
 Gmina Union (hrabstwo Fayette, Iowa)
 Gmina Union (hrabstwo Floyd)

Zobacz też